Kosovo se poate referi la:

Kosovo (Republica Kosovo) – un stat parțial recunoscut secesionist față de Serbia, situat în sud-estul Europei, în Peninsula Balcanică (pe teritoriul Provinciei Autonome Kosovo și Metohia și a regiunii geografice Kosovo)
Kosovo (regiune) - o regiune geografică mică din sudul Serbiei care împreună cu regiunea Metohia a format Provincia Autonomă Kosovo și Metohia
Provincia Autonomă Kosovo și Metohia (sau simplu Kosovo și Metohia, numită colocvial pe scurt și Kosovo) – provincie autonomă din Serbia care de facto a devenit statul parțial recunoscut Kosovo, iar din punctul de vedere al Serbiei încă mai există de jure.
Provincia Autonomă Kosovo și Metohia (1946-1974) – o provincie autonomă a Serbiei în cadrul marii federații Iugoslavia, care a existat din 1946 până în 1974
Provincia Socialistă Autonomă Kosovo – o regiune socialistă autonomă a Republicii Socialiste Serbia care a făcut parte din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia din 1974 până în 1990
Provincia otomană Kosovo (Vilaietul Kosovo) – un vilaiet din Imperiul Otoman în Peninsula Balcanică, corespunzător actualei provincii Kosovo și părții de vest a Republicii Macedonene în care locuiau etnicii albanezi
 – un district din cadrul Provinciei Autonome Kosovo și Metohia
Republica Kosova (1991–2000) – un stat secesionist nerecunoscut, care a existat înainte de Războiul din Kosovo
Misiunea de Administrație Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK) – administrația civilă interimară în Kosovo, instituită sub autoritatea Organizației Națiunilor Unite pe 10 iunie 1999
Kosovo Polje – oraș din Kosovo
Comuna Kosovo Polje - comună din Kosovo
Rudnik Kosovo (Рудник Косово) o localitate din Kosovo situată în comuna Obilić (Obiliq)

În Bulgaria
Sate
Gorsko Kosovo  
Kosovo, Kiustendil
Kosovo, Plovdiv
Kosovo, Șumen
Kosovo, Vidin
Polsko Kosovo

În Rusia
Kosovo, Rusia, câteva localități rurale din Rusia

Alte toponime
Kosovo, Belarus
Kosovo, Brod, Macedonia
Kosovo Dabje, Macedonia
Kosovo, Primorje-Gorski Kotar, Croația
Kosovo, Rogatica, Bosnia și Herțegovina
Kosovo, Šibenik-Knin, Croația

Alte sensuri
Kosovo (cântec), cântec ce critică implicarea SUA în Războiul din Kosovo
Războiul din Kosovo
Bătălia de la Kosovo Polje

Vezi și
Kosova (dezambiguizare)
Kosowo (dezambiguizare)